Francis Drolet – hockeista su ghiaccio canadese
 François Drolet – ex pattinatore di short track canadese
 Marie-Ève Drolet – pattinatrice di short track canadese